Roger Auque (1956-2014), diplomate, espion et journaliste français ;
 François Auque (1956), entrepreneur français.